

Naters, ancienne commune néerlandaise de la Hollande-Méridionale, aujourd'hui intégrée à Westvoorne.

Naters, commune suisse du canton du Valais.

Homonymie de toponyme